Vallfogona de Balaguer kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vallfogona de Balaguer (ort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Vallfogona de Balaguer (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar